Little Crooked Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Little Crooked Run (Tomhicken Creek)  im Schuylkill County, Pennsylvania
 Little Crooked Run (Crooked Run)  im Madison County, Virginia
 Little Crooked Run (Cedar Creek)  im Gilmer County, West Virginia